Nositelky jména Elvíra Kastilská:

 Elvíra Kastilská (1135), provdaná sicilská královna
dcera kastilského krále Alfonse VI. a první manželka sicilského hraběte a krále Rogera II.
 Elvíra Kastilská (1151)
nemanželská dcera kastilského krále Alfonse VI. a manželka toulouského hraběte Raimonda IV.